St. Petersburg Open 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu St. Petersburg Open rozgrywany w dniach 17–23 września 2012 roku w Petersburgu na kortach twardych w hali o puli nagród 410 850 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012